41199 Wakanaootaki è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1999, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,6148004 UA e da un'eccentricità di 0,2861995, inclinata di 16,37008° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Wakanaootaki
Corpi celesti scoperti nel 1999